David Wight ist der Name folgender Personen:

* David Wight (Ruderer) (1934–2017), US-amerikanischer Ruderer
 David Wight (Cricketspieler) (* 1959), caymanislandsischer Cricketspieler